HFF kan syfta på:

 HFF – en fotbollsklubb i Huskvarna i Jönköpings kommun, se Husqvarna FF
 HFF – högskoleutbildning inom ämnet fotografi i Götegorg, se Högskolan för fotografi
 HFF – en flygförening med hemvist på Stockholm-Västerås flygplats, Hässlö, se Hässlö Flygförening
HFF – en fotbollsklubb i Helenlund i Sollentuna kommun, se Helenelunds fotbollsförening